Horvátország
Paka falu Cseglény községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Paka falu Novi Marof községben, Varasd megyében
Paka vára, középkori várrom Paka határában
Mala Paka falu Žakanje községben, Károlyváros megyében
Velika Paka falu Žakanje községben, Károlyváros megyében

 Szlovákia
Csukárpaka, Nagypaka része
Egyházaspaka, Nagypaka része
Kispaka, Nagypaka része

 Szlovénia
Paka falu Dobrepolje községben, Közép-Szlovénia régióban
Paka falu Mislinja községben, Koruška régióban
Paka falu Vitanje községben, Savinjska régióban
Paka pri Pregradu falu Kočevje községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Paka pri Velenju falu Velenje községben, Savinjska régióban
Paka folyó, a Savinja bal oldali mellékvize

 Kenya
Paka jelenleg nyugalomban lévő vulkán Kenyában